T-Mobile Bundesliga 2003-2004 a fost cea de a XCIII-a (93-a) ediție a Campionatului Austriei la Fotbal. La sfârșitul campionatului, Grazer AK și-a adjudecat primul și singurul titlu din istorie, Rolland Kolman adevenit golgeter.

Fotbal în Austria